Isabela Nevillová ( Isabel Neville; 5. září 1451, hrad Warwick – 22. prosince 1476, hrad Warwick) byla vévodkyně z Clarence, hraběnka z Warwicku a dcera Richarda Nevilla zvaného Králotvůrce, což předznamenalo její osud.

Život 
Narodila se jako starší ze dvou dcer Richarda Nevilla a Anny, dcery Richarda Beauchampa, 13. hraběte z Warwicku. 11. července 1469 se v kostele Panny Marie v Calais provdala za Jiřího Plantageneta, mladšího ctižádostivého bratra krále Eduarda IV. Sňatek měl zpečetit spojenectví Richarda Nevilla a Jiřího Plantageneta proti králi. Spiknutí selhalo a při útěku na kontinent porodila Isabela 16. dubna 1470 na lodi u Calais. Dítě při porodu zemřelo. Richard Neville se v úsilí o získání anglického trůnu spojil s Markétou z Anjou, chotí zavřeného krále Jindřicha VI., což by Isabelinu manželovi nástup na trůn neurychlilo. Neville se s francouzskými posilami vrátil do Anglie, v jejich čele vyrazil proti králi a zahynul v bitvě u Barnetu. Jiří se usmířil s bratrem králem Eduardem a vrátil se na londýnský dvůr.

Isabela se po otcově skonu společně s mladší sestrou Annou stala dědičkou obrovského majetku a poté, co se ovdovělá Anna, provdala za Jiřího mladšího bratra Richarda vzplanul mezi oběma muži spor o majetek. Střet hrozil dokonce válkou, dokud nezasáhl král. Oba své mladší bratry bez ohledu na existenci Nevillovy vdovy podělil rovným dílem, „jako by hraběnka byla již mrtvá“. Azyl matce poskytla Anna s Richardem.

Isabela zemřela dva měsíce po porodu syna Richarda v prosinci 1476 a byla pohřbena v klášteře Tewkesbury. Chlapeček umřel na 1. ledna 1477. Krátce po Isabelině smrti Jiří Plantagenet obvinil její dvorní dámu z vraždy jedem a nechal ji oběsit. Následovaly nepokoje podněcované Jiřím proti králi a posléze král nechal zatknout tři členy Jiřího domácnosti s podezřením, že magií chtěli poškodit jeho zdraví. Jiří Plantagenet byl poté zatčen, uvržen do Toweru a odsouzen za všechny své hříchy a zrady. V únoru 1478 byl na příkaz krále popraven a uložen k poslednímu odpočinku po Isabelině boku v Tewkesbury. Syn Eduard byl popraven roku 1499 Jindřichem VII. a dcera Markéta roku 1541 Jindřichem VIII.

Vývod z předků

Externí odkazy 
 

Nevillové
Vévodkyně z Clarence
Osobnosti válek růží
Pohřbení v klášteře Tewkesbury
Narození 5. září
Narození v roce 1451
Úmrtí 22. prosince
Úmrtí v roce 1476
Ženy
Britské šlechtičny v 15. století